Het WTA-tennistoernooi van Buenos Aires (officieel Argentina Open) van 2021 vond plaats van 1 tot en met 7 november 2021 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het was de eerste editie van het toer­nooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Egyptische Mayar Sherif wist door te dringen tot de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Anna Bondár uit Hongarije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Française Diane Parry in twee sets. Bondár wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het ongeplaatste koppel María Lourdes Carlé en Despina Papamichail in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Noch de Roemeense Bara noch de Georgische Gorgodze had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Buenos Aires 2021
Buenos Aires